Ketema est une ville d'Éthiopie, située dans le woreda spécial de Pawe de la région Benishangul-Gumaz. Elle se trouve à
.

Ville dans la région Benishangul-Gumuz